Буркарт фон Хоенфельс () — немецкий средневековый поэт периода позднего миннезанга.

Литература 
 Kuhn H. Burkhart von Hohenfels // Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. — Band 1. — Berlin, 1978. — Spalte 1135f.
 Mertens V. Burkhart von Hohenfels // Lexikon des Mittelalters. — Band 2. — München, 2003. — Spalte 1105.
 Wilmanns W. Hohenfels, Burkard von // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — Band 12. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1880. — S. 673.

Примечания

Ссылки 
 Burkhart von Hohenfels 

Миннезингеры
Поэты XIII века
Средневековые поэты Германии
Куртуазная литература